Ženská dvouhra Internationaux de Strasbourg 2017 probíhala ve druhé polovině května 2017. Do singlové soutěže štrasburského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla francouzská dvojka Caroline Garciaová, kterou v semifinále vyřadila Australanka Darja Gavrilovová.

Vítězkou se stala šestá nasazená Samantha Stosurová, jež ve finále za 2.45 hodin zdolala 23letou krajanku narozenou v Moskvě a turnajovou sedmičku Darju Gavrilovovou po třísetovém průběhu 5–7, 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí na antuce. Ve Štrasburku triumfovala podruhé, když debutový vavřín získala v roce 2015. Stosurová tak udržela pozici ženské australské jedničky, o níž ji mohla připravit poražená finalistka. Na tomto postu po turnaji figurovala již 450 týdnů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2017
WTA Tour 2017